Războieni este un cartier al Piteștiului. Conform datelor oficiale, în 2008 acest cartier număra aproape 15.000 de locuitori, reprezentând 8,3% din populația municipiului. Se învecinează cu cartierele Banat, Craiovei și Trivale.

Referințe

Legături externe
Cartierul Războieni la Wikimapia

Cartiere din Pitești